Еле́на Ви́кторовна Жо́сул (род. 16 сентября 1980, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущая, политолог, медиаэксперт и общественный деятель, специалист по политологии религии и государственно-конфессиональным отношениям. Кандидат политических наук (2008), доцент.

Советник председателя Синодального информационного отдела Русской православной церкви. Член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ (с 2015), член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации (с 2018).

Руководитель Центра медиакоммуникаций Российского православного университета святого Иоанна Богослова (2016—2018). Доцент и заведующая кафедрой журналистики и связей с общественностью историко-филологического факультета РПУ святого Иоанна Богослова (2010—2016).

Ведущая телепередач «RE:акция» (ранее — «До самой сути») и «Женская половина» на первом общественном православном телеканале «Спас» (2018—2021). Корреспондент и обозреватель информационного агентства «Интерфакс-Религия» (2005—2010).

Известный инстаблогер. Основательница и руководитель онлайн-школы православной культуры Pravoslavie.School.

Биография 

Родилась 16 сентября 1980 года в Кишинёве. В детстве мечтала стать врачом

В 2002—2004 годах работала аналитиком в Центре коммуникативных технологий «Пропаганда» (ЦКТ «PRОПАГАНДА»). В 2010—2020 годах — директор Центра гуманитарных проектов «Аксион».

В 2003 году окончила отделение политологии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; во время учёбы посещала лекции протодиакона А. В. Кураева. В дальнейшем окончила аспирантуру отделения политологии по кафедре мировой и российской политики, и в 2008 году в диссертационном совете Д 501.001.47 при МГУ имени М. В. Ломоносова под научным руководством кандидата философских наук, доцента А. П. Кабаченко защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата политических наук по теме «Религиозный фактор в процессах политической интеграции и дезинтеграции в Европе» (специальность 23.00.02 — политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии); официальные оппоненты — доктор исторических наук, профессор А. А. Красиков и кандидат политических наук А. В. Кынев; ведущая организация — кафедра сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России. 

В 2010—2016 годах, по приглашению ректора в Российского православного университета святого Иоанна Богослова игумена Петра (Еремеева), преподавала в РПУ, где являлась доцентом и заведующей кафедрой журналистики и связей с общественностью историко-филологического факультета. В 2016—2018 годах года также являлась руководителем Центра медиакоммуникаций РПУ святого Иоанна Богослова. 

Ведёт свой инстаблог (в котором, среди прочего, проводит совместные эфиры с журналом «Фома») и занимается развитием собственного образовательного проекта в виде онлайн-школы православной культуры Pravoslavie.School.

Является вегетарианкой и по этическим соображениям не носит изделия из кожи и меха животных, а также не пользуется косметикой, которую тестировали на животных. Живёт по заповеди апостола Павла «всегда радуйтесь» (), и считает, что православный христианин должен быть жизнелюбом (жить по правилу Августина Блаженного «») и любить себя. Считает, что «христианская антропология отводит женщине гораздо более высокое место, чем современные безрелигиозные представления», поскольку в ней не делается акцента «на системе распределения общественных функций». В вопросах возрождения в России традиционных ценностей убеждена, что следует «договариваться во имя общих целей и святынь, которые важнее, чем изысканные особенности собственной идеологической концепции, столь дорогой сердцу».

Журналистская деятельность 
В 2005—2010 годах работала корреспондентом и обозревателем информационного агентства «Интерфакс-Религия».

С 2018 по 2021 годы была ведущей телепередач на православном телеканале «Спас»: была соведущей (с А. В. Щипковым) первых выпусков передачи «Щипков», автором и ведущей программ «Женская половина» (март — сентябрь 2019), «До самой сути» (сентябрь 2018 — сентябрь 2020), RE:Акция (с февраля 2020 по март 2021).

Колумнист газеты «Православная Москва». Автор статей в журналах «Власть», «Эксперт» и «Фома», газетах Vatican Insider, «Ведомости» и «Аргументы и факты — СтоЛичность», сетевых изданиях «Богослов.ру» и «Свободная пресса».

Церковно-общественная деятельность

Советник председателя Синодального информационного отдела Русской православной церкви (СИНФО РПЦ) и преподаватель курсов повышения квалификации для сотрудников церковных пресс-служб при СИНФО РПЦ. С 2015 года — член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ. 15 октября 2018 год решением Священного Синода переизбрана в состав Межсоборного присутствия на 2018—2022 годы и включена в состав Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. Является постоянным экспертом различных дискуссионных площадок, посвящённых религиозным и этническим проблемам. Эксперт некоммерческой исследовательской службы «Среда», эксперт федерального информационного агентства REGIONS.RU/«Новости Федерации», эксперт грантового конкурса «Православная инициатива». Член Русского художественного союза.

В 2013 году журнал «Татьянин день» включил её в число самых влиятельных женщин Русской православной церкви.

Семья 
 Дед — Иван Иванович Жосул.
 Дед — Влади́мир Васи́льевич Шо́рин (21 декабря 1923, село Восуки, Барышский район, Ульяновская губерния, СССР — 6 октября 1991, СССР). В Великую Отечественную войну призван в июле 1941 года и воевал в звании младшего лейтенанта, затем лейтенанта и командира батареи 76 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 120 осб Западного фронта. Награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
 Бабушка — Аргентина Пименовна Купча-Жосул.
 Отец — Виктор Иванович Жо́су(л).
 Мать — Лариса Владимировна Шо́рина.

Научные труды 

 Жосул Е. В. Универсализм в социально-политической доктрине Католической церкви // Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2003». — М.: Издательство МГУ, 2003.
 Жосул Е. В. Роль религиозного фактора в процессе политической интеграции в Западной Европе // Плехановские чтения: сборник материалов международной конференции. — Нижневартовск, 2004.
 
 Жосул Е. В. Политологический аспект чина патриаршей интронизации (история и современное состояние) // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. — М.: МАКС-Пресс, 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). С. 19—20.
 Жосул Е. В. Realpolitik патриарха Кирилла // Русское время. №1 (2) (январь-март 2010)
 Жосул Е. В. Религия и единая Европа. Цивилизационный анализ европейской интеграции. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 156 с. ISBN 978-3-8433-1379-7
 
 Жосул Е. В. Ватикан в социальных сетях: католический опыт SMM-политики // Научный богословский портал Богослов.ру, 19.07.2017

Публицистика 

 Экуменический маршрут по следам крестовых походов // Интерфакс-Религия, 27.11.2006
 Россия и Святой Престол: новый акцент дипломатического диалога // Интерфакс-Религия, 12.03.2007
 Америка выбирает президента: вера и политика // Интерфакс-Религия, 04.11.2008
 Царьградский марш перед украинской рапсодией // Интерфакс-Религия, 08.06.2009
 Наш патриарх — колонизатор? // Интерфакс-Религия, 02.08.2009
 Ядерное православие // Интерфакс-Религия, 24.08.2009
 Белорусский урок. Познаётся в сравнении // Интерфакс-Религия, 30.09.2009
 Небо, самолёт, Патриарх // Интерфакс-Религия, 19.01.2010
 Арарат виден при ясной погоде // Интерфакс-Религия, 21.03.2010
 Между шезлонгом и часовней // Интерфакс-Религия, 13.04.2010
 Небоскребы, небоскребы, а храм маленький такой // Интерфакс-Религия, 21.04.2010
 Церковь-мама // Интерфакс-Религия, 25.07.2010
 Церковь и общество: Доверительная иерархия // Ведомости. 11.02.2011. 24 (2790).
 Быль и бытие Чернобыля // Эксперт, 28.04.2011
 Есть ли у нас время на игру в бисер? // Эксперт, 08.07.2011
 Любовь вне зависимостей // Эксперт, 04.08.2011
 Матрица: корректировка // Эксперт, 24.01.2012
 Елена Жосул: студент на приходе // Татьянин день, 24.10.2012
 Zhosul E. V. El papel de la mujer no nos divide // Vatican Insider, 24.09.2013
 Предисловие // Щипков А. В. Религиозное измерение журналистики. — М.: ПРОБЕЛ-2000, 2014. — С. 7—9. — 272 с. 500 экз. ISBN 978-5-98604-436-1
 Остра украинская боль // Православная Москва, 24.06.2014
 
 Красный волк с белым ягнёнком // Эксперт, 02.01.2015
 Встань и говори // Фома, 04.02.2015
 Следующий #jesuis: очередь и кастинг // Однако, 03.03.2015
 Марфа, Марфа, отложи смартфон // Православная Москва, 26.04.2015
 Моё открытие Татианы // Православная Москва, 25.01.2016
 В графе поставить крест // Эксперт, 09.02.2016
 Всеправославная нить Ариадны // Эксперт, 20.06.2016
 #ГоворитьБожиюПравду // Фома. Ноябрь 2016. № 11 (163).
 На посту // Православная Москва. № 22 (611) ноябрь, 2016 г.
 Шампанское без пепла // Православная Москва. № 23 (613) декабрь, 2016 г.
 Весёлыми ногами // Православная Москва. № 8 (621) апрель, 2017 г.
 Оглашенное большинство // Православная Москва. № 15 (628) август, 2017 г.
 Привет, ромашки! И подвиньтесь // Свободная пресса, 28.06.2017
 Безответственная милостыня // Православная Москва. № 17 (630) сентябрь, 2017 г.
 Феромоны смерти // Православная Москва. № 21 (634) ноябрь, 2017 г.
 Сеанс душевного маникюра // Православная Москва. № 22 (635) ноябрь, 2017 г.
 Перформансом по живому // Свободная пресса, 08.12.2017
 Со скелетом по течению // Православная Москва. № 3 (640) февраль, 2018 г.
 Мусорный ветер // Православная Москва, 04.05.2018
 Звезда по имени пенсия // Православная Москва. № 15-16 (652—653) август 2018 года
 До самой сути 2018-го // Православная Москва 20-24 (657—660) ноябрь-декабрь 2018 г.

Примечания

Литература 

 
 
 
  (копия)
 
  

 на других языках

 
 
  (копия)

Ссылки 
 
 

Политологи России
Журналисты России
Телеведущие России
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели Российского православного университета святого Иоанна Богослова
Инстаблогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Телеведущие канала «Спас»